Heby (gemeente), een Zweedse gemeente in Uppland
Heby (plaats), een plaats in de gemeente Heby